Монахан: топнимы.

 Монахан — графство Ирландии
 Монахан — столица этого графства

См. также